Tuilage, une technique de chant vocal.
 Tuilage, une technique de formation en entreprise.